Ел Суењо има више значења:

 Ел Суењо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Суењо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Суењо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суењо (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Суењо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Суењо (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Суењо, Лос Моралес (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Суењо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Суењо (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Суењо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику